Amstrad GX4000 — 8-битная игровая приставка на базе домашнего компьютера Amstrad CPC 6128+, выпущенная британской компанией Amstrad в 1990 году для европейского рынка. Относится к третьему поколению игровых систем.

Особого успеха консоль не имела, её продажи и выпуски игр к ней прекратились уже в 1992 году. Во многих рецензиях Amstrad GX4000 называется крупнейшим или одним из крупнейших провалов в истории игровых систем.

Предыстория 
Компания Amstrad начала выпускать домашние компьютеры CPC ещё в 1984 году. В Европе они были очень популярны, с 1984 по 1990 год было продано более 3 млн экземпляров разных модификаций. Со второй половины 1980-х годов всё большую популярность стали набирать игровые приставки и многие компании пробовали себя на этом поприще: компания Nintendo с приставкой NES в 1983 году, Casio с PV-1000 в 1983 году, Sega с Master System в 1985 и Mega Drive/Genesis в 1988 году, NEC с TurboGrafx-16 в 1987 году, SNK с Neo Geo AES в 1990 году, Commodore с Commodore 64 Games System в 1990 году и многие другие. Поэтому, когда в 1990 году компания выпустила последнюю модель линейки CPC — Amstrad CPC 6128+, было решено на её базе сделать игровую приставку.

Устройство 
Amstrad GX4000 увидела свет в 1990 году, в комплекте с консолью шёл адаптер, телекабель, два геймпада и игра-автосимулятор Burnin' Rubber. Стоимость приставки составляла 99£ в Великобритании, 990₣ во Франции и приблизительно столько же в других странах Европы. Amstrad GX4000 представлял собой по сути слегка модифицированную версию домашнего компьютера CPC 6128+, поэтому большинство софта от компьютеров CPC+ было совместимо с приставкой, а игры приставки могли проигрываться на CPC 6128+ и 464+.

В техническом плане консоль получилась весьма продвинутой для своего времени и получала положительные отзывы во многих рецензиях. Например, в цветовой палитре GX4000 — 4096 цветов, что во много раз больше таких успешных игровых систем того времени, как: NES — 52 цвета, TurboGrafx-16 — 512 цветов, Sega Mega Drive — 512 цветов. А 8-битный Zilog Z80A был к тому моменту уже испытан временем на консолях ColecoVision, Sega Master System и Game Boy и на персональных компьютерах Amstrad CPC, ZX80 и ZX81, SAM Coupé, MSX, Enterprise-64 и Enterprise-128, MicroBee и других. Как и компьютеры CPC+, приставка имела достаточно продвинутые графические возможности и звук (AY-3-8910), аппаратные спрайты и аппаратный скроллинг.

В качестве устройства ввода информации использовались два геймпада, оснащённых D-pad и двумя кнопками — 1 и 2. По форме контроллеры Amstrad GX4000 походили на геймпады NES. Особенности портов подключения геймпадов позволяли помимо стандартных контроллеров подключать геймпады от приставок Atari, Sega и Commodore того времени. Кроме того, компания Trojan выпустила для приставки световой пистолет, используемый в играх The Enforcer и Skeet Shoot. Носителем информации для консоли являлись игровые картриджи прямоугольной формы объёмом от 128 до 512 кб.

Закат консоли 
Однако, несмотря на свои казалось бы неплохие характеристики и на популярность компьютеров CPC, успеха GX4000 не достигла. Наступала эпоха более продвинутых 16-битных игровых систем, в 1990 году, немногим ранее Amstrad GX4000, в Европе появилась Sega Mega Drive, а в 1992 году — SNES. Компании-производители видеоигр боялись вкладывать деньги в малоперспективную консоль, всего за период с 1990 по 1992 год для Amstrad GX4000 было выпущено по разным данным 30-40 игр, что, конечно, не могло не сказаться на уровне продаж. Первоначальная цена — 99£, стала снижаться уже через несколько месяцев после выхода приставки, а вскоре Amstrad прекратила дальнейшее производство своего детища.

Технические характеристики

Игры 

За недолгий срок существования Amstrad GX4000, к ней было выпущено менее 40 игр, большая часть которых была выпущена в 1990 году и является переносом с других игровых систем. Всего несколько компаний выпускали игры для GX4000, среди которых: Ocean (с 1998 года — Infogames UK, с 2004 года — Atari UK, с 2009 года — Atari, Inc.), US Gold (в 1996 вошла в состав Eidos, вошедшей в 2009 году в Square Enix Europe), Loriciel SA и её дочернее предприятие Futura, Titus Interactive, Domark, Ubisoft и Gremlin Interactive.

Неполный перечень игр

См. также 
 Игровые приставки

Примечания

Ссылки 
 Британский веб-сайт, посвящённый Amstrad GX4000
 Amstrad GX4000 на сайте Библиотеки игровых приставок

Игровые приставки
Появились в 1990 году в Великобритании